Centre commercial Beaulieu est le nom de plusieurs centres commerciaux français :
 centre commercial Beaulieu, de Nantes, en Loire-Atlantique ;
 centre commercial Beaulieu, de Poitiers, dans la Vienne ;
 centre commercial Beaulieu, de Saint-Benoît, à La Réunion.